Paus Urbanus VI
Urbanus VI (album), een elpee van de artiest Urbanus